(ou aussi Jangeli ou Jhangeli) était un surnom donné à plusieurs lignes de chemin de fer à voie étroite au Luxembourg :
 Ligne de Noerdange à Martelange ;
 Ligne de Luxembourg à Remich ;
 Ligne de Cruchten à Larochette.